Eberhard Seidel steht für: Eberhard Seidel (Journalist) (* 1955, Seidel-Pielen) deutscher Soziologe, Journalist und Publizist
 Eberhard Seidel (Ökonom) (* 1936), deutscher Betriebswirtschaftler
 Eberhard Seidel (Politiker), deutscher Politiker in der DDR, Staatssekretär im Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinen- und Fahrzeugbau